Urho est un prénom masculin finnois, ainsi qu'un toponyme pouvant désigner:

Personnes 
 Urho Castrén (1886-1965), premier ministre de Finlande
 Urho Kekkonen (1900-1986), homme politique finlandais 
 Urho Lehtinen (1887-1982), artiste peintre finlandais
 Urho August Orola (1887-1942), architecte finlandais
 Urho Peltonen (1893-1950), athlète finlandais
 Urho Teräs (1915-1990), joueur de football international finlandais

Toponyme

District d'Urho, Xinjiang

Parc national Urho Kekkonen, nord-est de la Laponie

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Homonymie de toponyme